Příjmení Heyduk nebo Heyduková nosí více různých osobností:

 Adolf Heyduk (1835–1923) – český básník
 Emilie Heyduková-Reinerová (1858–1935) – česká sociální pracovnice
 Jaroslav Heyduk (1921–1998) – český herec
 Jaroslav Heyduk (1863–1918) – synovec českého básníka Adolfa Heyduka (1835 – 1923), před první světovou válkou agronom na Kavkazu, od roku 1914 legionář, praporečník České družiny
 Jaroslav Heyduk (1908–1977) – český sochař
 Josef Heyduk (1904–1994) – český spisovatel a překladatel

Podobná příjmení 
 Hejduk

Externí odkazy